Чернавский район:

 Чернавский район — район Орловской и Липецкой областей (1946—1960)
 Чернавский район — район Московской и Рязанской областей (1929—1959)